«Colombeia» puede referirse a:

 Colombeia, extenso archivo del venezolano Francisco de Miranda.
 Colombeia, canal de televisión educativo venezolano.